Das Torneo Internacional Donostia – San Sebastián 2011 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. August 2011 in Donostia-San Sebastián stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 129 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Donostia-San Sebastián